

Населені пункти та їхні частини
 Вітослав — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітослав — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Вітослав — колонія в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Вітослав — осада в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Вітослав — осада в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки